LSG, amerikai R&B-együttes
LSG (Lucknow Super Giants), indiai krikettcsapat
LSG, a Szent György Liga nevű brit jobboldali csoport angol nevének rövidítése